Celtic Park – stadio situato nell'area Parkhead di Glasgow, in Scozia
 Celtic Park – ex stadio e cinodromo di Belfast in Irlanda del Nord
 Celtic Park – stadio di Derry in Irlanda del Nord